FSL kan syfta på:
 FSL – ett svenskspråkigt fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer i Finlands svenskspråkiga skolor, se Finlands Svenska Lärarförbund
 FSL – Fria seminariet i litterär kritik
 FSL – en förening som sedan 1999 verkar för att synliggöra det som föreningen ser som den pågående och planerade klimatpolitikens generella biverkningar, se Föreningen Svenskt Landskapsskydd
 FSL – en ideell föreningen, se Föreningen Svenska Läromedel
 FSL – en basebolliga, se Florida State League